Чемпионат Нидерландов по футболу 1969—1970 является 14 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 14 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 820 голов (в среднем 2,67 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1969—1970. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1969/1970
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1969 году
Спорт в Нидерландах в 1970 году